Repubblica del Congo può riferirsi a diversi Stati e regimi:

Congo-Brazzaville o ex Congo francese 
 Repubblica del Congo – dal 1960 al 1969 e dal 1992 ad oggi
 Repubblica Popolare del Congo – dal 1969 al 1992

Congo-Kinshasa, ex Congo-Léopoldville o ex Congo belga 

 Repubblica del Congo – nome dello Stato dal 1960 al 1964
 Repubblica libera del Congo – conosciuto anche come Congo-Stanleyville, fu un governo rivale a quello della Repubblica del Congo, esistito tra il 1960 e il 1962
 Repubblica Popolare del Congo – nome del governo ribelle nato nel 1964 a Stanleyville, durante la Rivolta dei Simba
 Repubblica Democratica del Congo –  nome dello Stato dal 1964 al 1971, anno in cui venne rinominato Repubblica dello Zaire (1971-1997).
 Repubblica Democratica del Congo – nome dello Stato dal 1997 ad oggi

Pagine correlate 
 Congo